Клевер средний () — многолетнее травянистое растение, вид рода Клевер (Trifolium) трибы Клеверные (Trifolieae) подсемейства Мотыльковых (Faboideae) семейства Бобовых (Fabaceae).

Ботаническое описание 

Многолетнее травянистое растение. Корень прямой, многоголовый, часто развивает длинные подземные побеги. Стебли 20—80 см высотой, прямые или восходящие, в узлах зигзагообразно изогнутые, голые или сверху опушенные. Листья тройчатые, листовые пластинки 1,5—6,0 см длиной и 0,6—3,0 см шириной, от эллиптических до овальных. Соцветия— одиночные головки. Венчик спаянный в трубку на 8—10 мм, неопадающий, ярко-красный. Боб яйцевидный, плёночный, раскрывается одной щелью, односемянный. Масса 1000 семян 0,68—0,73 г. Растение ярового типа развития. Цветение — май—июнь, плодоношение — июль—август.

Распространение и экология 
Вид распространён в Центральной и Восточной Европе, Крыму, Кавказе, Казахстане (северо-западная часть), Западной Сибири, юго-восточном берегу Байкала.

Растёт на лугах, в кустарниках, на опушках, в светлых лесах, иногда в посевах и на залежах в лесной, реже в степной зоне, в горах до верхнего пояса.

Размножается семенами и вегетативно. Вегетационные период длится до 135 и больше дней. Может расти на различных почвах, но лучше всего растёт на глинистых, суглинистых, дерново-иллювиальных, перегнойно-карбонатных и дренированных. Менее чувствителен к кислотности, щелочности и засоленности почвы, чем . Более устойчив к избытку и недостатку влаги, чем .

Поражается черной пятнистостью и повреждается стеблевым долгоносиком.

Значение и применение 
Ценное кормовое растение. По питательности не ниже  заслуживает внимания для испытания в культуре в лесостепной и степной зоне. Зимостойкий, засухоустойчивый, высокоурожайный, хорошо размножается вегетативно. Отличается долголетием (5—7 лет), неприхотливостью к условиям произрастания. Нормально развивается на кислых, песчаных и солонцеватых почвах.

В сене клевера среднего содержание белка составляет 14,3 %, количество золы 10,75 %, содержание кальция — 1,43 %, фосфора — 0,14 %, магния — 0,26 %.

Примечания

Литература 
 

Нечитайло В. А., Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Вищі рослини.. — Київ: Фітосоціоцентр, 2001. — С. 257—260. — 500 прим. — ISBN 966-7459-80-2.
 AFPD. 2008. African Flowering Plants Database — Base de Donnees des Plantes a Fleurs D’Afrique.
 Flora of China Editorial Committee. 2010. Fl. China 10: 1-642. Science Press & Missouri Botanical Garden Press, Beijing & St. Louis.

Ссылки 
 Клевер средний в Энциклопедии лекарственных трав 
 

средний
Флора Евразии
Растения, впервые описанные в книге Species Plantarum
Сорные растения